Stora Örevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Örevatten (Spekeröds socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (9,97 ha)
Stora Örevatten (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (1,5 ha)

Se även
Örevatten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn